Daniel Vincelette (né le  à Verdun, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après avoir été repêché par les Black Hawks de Chicago des Voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il rejoignit les Blackhawks pour les séries éliminatoires de 1987. Sa carrière fut ponctué d'aller-retour avec les équipes de la LNH et leurs club-écoles. Il joua pour les Blackhawks et les Nordiques de Québec.

Il termina sa carrière de hockeyeur avec le Nova d'Acton Vale.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1982-1983||Cantonniers de Magog||QAAA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|- 
|1983-1984||Cantonniers de Magog||QAAA||40||9||13||22||43||-||-||-||-||-
|-
|1984-1985 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ||64||11||24||35||124||12||0||1||1||11
|- 
|1985-1986 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ||70||37||47||84||234||22||11||14||25||40
|-
|1986-1987 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ||50||34||35||69||288||8||6||5||11||17
|- 
|1986-1987||Blackhawks de Chicago||LNH||-||-||-||-||-||3||0||0||0||0
|-
|1987-1988||Blackhawks de Chicago||LNH||69||6||11||17||109||4||0||0||0||0
|- 
|1988-1989||Hawks de Saginaw||LIH||2||0||0||0||14||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989||Blackhawks de Chicago||LNH||66||11||4||15||119||5||0||0||0||4
|- 
|1989-1990||Ice d'Indianapolis||LIH||49||16||13||29||262||-||-||-||-||-
|- 
|1989-1990||Blackhawks de Chicago||LNH||2||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|- 
|1989-1990 || Nordiques de Québec||LNH||11||0||1||1||25||-||-||-||-||-
|-
|1989-1990||Citadels d'Halifax||LAH||-||-||-||-||-||2||0||0||0||4
|-
|1990-1991||Citadels d'Halifax||LAH||24||4||9||13||85||-||-||-||-||-
|- 
|1990-1991||Ice d'Indianapolis||LIH||15||5||3||8||51||7||2||1||3||62
|-
|1990-1991||Nordiques de Québec||LNH||16||0||1||1||38||-||-||-||-||-
|- 
|1991-1992||Ice d'Indianapolis||LIH||16||5||3||8||84||-||-||-||-||-
|-
|1991-1992||Blackhawks de Chicago||LNH||29||3||5||8||56||-||-||-||-||-
|- 
|1992-1993||Knights d'Atlanta||LIH||30||5||5||10||126||-||-||-||-||-
|- 
|1992-1993 || Gulls de San Diego||LIH||6||0||0||0||6||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994||Wasps de Durham||BNL||10||3||2||5||36||6||0||0||0||52
|- 
|1995-1996||Spiders de San Francisco||LIH||35||3||7||10||96||4||0||0||0||15
|-
|1996-1997 ||Nova d'Acton Vale||LHSPQ||22||10||12||22||155||14||3||3||6||80

| 193 || 20 || 22 || 42 || 351 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4

Transactions en carrière
5 mars 1990 : échangé aux Nordiques de Québec par les Blackhawks de Chicago avec Mario Doyon et Everett Sanipass en retour de Michel Goulet, Greg Millen et un choix de  (Kevin Saint-Jacques) lors du repêchage de d'entrée dans la LNH en 1991.
5 mars 1991 : échangé aux Blackhawks de Chicago par les Nordiques de Québec avec Paul Gillis en retour de Ryan McGill et Mike McNeill.
18 juin 1992 : réclamé par le Lightning de Tampa Bay des Blackhawks de Chicago au ballotage.
8 décembre 1992 : échangé aux Flyers de Philadelphie par le Lightning de Tampa Bay en retour de Steve Kasper.

Notes et références 

Naissance en août 1967
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Hawks de Saginaw
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Spiders de San Francisco
Attaquant de hockey sur glace